Вольненский сельский совет ()

Россия 
 Вольненский сельсовет (Амурская область).

Украина

Днепропетровская область 
 Вольненский сельский совет (Апостоловский район).
 Вольненский сельский совет (Криворожский район).
 Вольненский сельский совет (Новомосковский район) .
 Вольненский сельский совет (Синельниковский район).

Донецкая область 
 Вольненский сельский совет (Донецкая область).

Киевская область 
 Вольненский сельский совет (Киевская область).

Кировоградская область 
 Вольненский сельский совет (Кировоградская область).

Одесская область 
 Вольненский сельский совет (Одесская область).

Сумская область 
 Вольненский сельский совет (Великописаревский район).

Херсонская область 
 Вольненский сельский совет (Нижнесерогозский район).

Черниговская область 
 Вольненский сельский совет (Черниговская область).